Simón García es un nombre de varón que puede hacer referencia a:

Simón García Ortega, un político mexicano, gobernador de Colima.
Simón García, un actor venezolano.
Simón García Pedrejón, un religioso español.
Simón García Rodríguez, un político mexicano.